Gortat ist der Familienname folgender Personen:

 Janusz Gortat (* 1948), einem polnischen Boxer
 Marcin Gortat (* 1984), einem polnischen Basketballspieler